Saint-Gobain ist der Name folgender Orte und Unternehmen:
 Saint-Gobain, eine französische Gemeinde im Département Aisne
 Compagnie de Saint-Gobain, einer der größten und einer der ältesten Industriekonzerne der Welt

Tochterunternehmen von Saint-Gobain:
 Saint-Gobain Building Distribution Deutschland, Baustoffhändler
 Saint-Gobain Glass Deutschland, Glashersteller
 Saint-Gobain Oberland, Hersteller von Glasverpackungen, ehemaliges Tochterunternehmen, heute Verallia Deutschland
 Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Hersteller von gusseisernen Rohren, siehe Halbergerhütte#Saint-Gobain PAM Deutschland
 Saint-Gobain Rigips, Hersteller von Gipskartonplatten
 Saint-Gobain Sekurit, Hersteller von Automobilverglasung
 Saint-Gobain Weber, Baustoffhersteller